Pieroni ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Pieroni (1550–1607), italienischer Architekt und Maler
 Ania Pieroni (* 1957), italienische Schauspielerin
 Blake Pieroni (* 1995), US-amerikanischer Schwimmer
 Giovanni Pieroni (1586–1654), italienischer Architekt
 Luigi Pieroni (* 1980), belgischer Fußballspieler